Comitatul Fannin, conform originalului din limba engleză, Fannin County, este numele a două comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează

 Comitatul Fannin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Fannin, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Fannin (dezambiguizare)